А́лник () — англоязычный топоним и фамилия. Носителями языка произносится как Э́ник ( ).

Топоним 
Англия, графство Нортумберленд
 Алник — городок.
 Алник — за́мок.
 Алник — сад.
  — регбийный клуб.
  — футбольный клуб.
  — ж/д ветка.
  — ж/д станция.
  — аббатство.
 
 
  — район, существовавший с 1974 по 2009 год.

Канада
  — тауншип в Онтарио.
  — приход в графстве Нортамберленд (Нью-Брансуик).

Фамилия 
 Алник, Бен (род. 1987) — английский футболист.
  (род. 1993) — английский футболист.
  (? — 1449) — английский священник, лорд-хранитель Малой печати (1422—1432),  (1426—1436),  (1436—1449).

См. также 
 Аник
 Эник